Die Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi 2004/05 war die 42. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 28. August 2004 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 22. Mai 2005 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 2004/05 wurde wie in der Vorsaison als eingleisige Liga mit 18 Mannschaften ausgelegt. Die Mannschaften auf den ersten drei Tabellenplätzen stiegen zum Saisonende direkt in die höhere 1. Lig auf und die Mannschaften auf den drei letzten Tabellenplätzen in die niedere 2. Lig B Kategorisi ab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbliebenen 12 Mannschaften drei Absteiger aus der 1. Lig Bursaspor, Adanaspor, Elazığspor und die zwei Aufsteiger Mardinspor, Sarıyer SK, Karagümrük SK aus der drittklassigen Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi hinzugekommen.

Die Saison beendete Sivasspor als Meister und stieg damit zum ersten Mal in seiner Vereinshistorie in die höchste türkische Spielklasse auf. Die Tabellenplätze zwei und drei belegten Vestel Manisaspor und Kayseri Erciyesspor und stiegen ebenfalls direkt in die 1. Lig auf. Während Manisaspor den direkten Aufstieg schaffte, nahm Erciyesspor ebenfalls das erste Mal in der Vereinshistorie an der höchsten Spielklasse teil. Als Absteiger standen zum Saisonende Sarıyer SK, Adanaspor und Karagümrük SK fest. Während Sarıyer und Karagümrük bereits nach einem Jahr in der zweithöchsten Spielklasse wieder in die dritthöchste abstiegen, stieg Adanaspor eine Saison nach dem Abstieg aus der 1. Lig erneut ab.

Torschützenkönig der Liga wurde mit 25 Toren Okan Yılmaz vom westtürkischen Vertreter Bursaspor.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Sivasspor

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 1. Lig auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Bank Asya 1. Lig Saison 2004/05 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 2004/05 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 2004/05 auf mackolik.com (türkisch)

2004/05
Fußballsaison 2004/05